Кевлы  — топоним:

Белоруссия 
 Кевлы — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Кевлы — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.